HMS Thunderer kan verwijzen naar een van de volgende Britse marineschepen:

 HMS Thunderer (1760) - linieschip
 HMS Thunderer (1783) - linieschip
 HMS Thunderer (1831) - linieschip
 HMS Thunderer (1872) - pantserschip
 HMS Thunderer (1911) - slagschip